
Кри́нка — многозначное слово:
 Кринка — глиняный горшок для молока.
 Кринка — растение и цветок Лилия.

Гидронимы

Реки 
 Кринка — река в Нижегородской области России, приток Керженца.
 Кринка — река в Сахалинской области России.

Озёра 
 Кринка — озеро в Верхневилюйском улусе Якутии (Россия).
 Кринка — озеро в Иванковском районе Киевской области Украины.

См. также 
 Крынка